Il doppio del torneo di tennis Campinas Challenger 2 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edgardo Massa e Flávio Saretta che hanno battuto in finale Adriano Ferreira e Antonio Prieto 1-6, 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Edgardo Massa /  Flávio Saretta (Campioni)
 Adriano Ferreira /  Antonio Prieto (finale)

 Gustavo Marcaccio /  Patricio Rudi (primo turno)
 Márcio Carlsson /  Ricardo Schlachter (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 2001